OMX Vilnius bezeichnet:

 NASDAQ OMX Vilnius, ehemalige Börse Vilnius, Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB)
 OMX Vilnius Index, Aktienindex